Szaki (Armenia)
 Szaki  – miasto na Litwie, w okręgu mariampolskim
 Szaki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.
 Niekrasowo (pol. Szaki)
 Szalom-Awraham Szaki